El Torneig de Queen's Club 2013, oficialment conegut com a AEGON Championships 2013 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 de juny de 2013 al Queen's Club de Londres, Anglaterra.

El tennista local Andy Murray va guanyar per tercera ocasió aquest torneig i també representà el tercer títol de l'any. Els germans estatunidencs Bob i Mike Bryan es van imposar en la final per cinquena ocasió i aquest significà el vuitè títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013